Les Valerii Volusi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. C'est la première branche de la famille, descendant de Volusus Valerius, qui,
selon Plutarque serait à l'origine de la réconciliation entre Sabins et Romains, ainsi que de la paix signée entre ces deux peuples. Denys d'Halicarnasse confirme que ce serait un descendant des Sabins venus à Rome avec Titus Tatius, qui partage le trône de Rome avec Romulus.

Publius Valerius Volusus a deux enfants, dont l'un est le célèbre Publius Valerius Publicola, un des fondateurs de la République, et à qui on attribue le surnom de Publicola, que garderont ses descendants. Les descendants du deuxième fils prendront un autre surnom, Potitus, et Volusus se perd, Caius Valerius Potitus Volusus étant le dernier à le porter, contrairement à son père, et à ses fils.

 Volusus Valerius, fondateur de la gens des Valerii ;
 Publius Valerius Volusus, descendant du précédent ;
 Marcus Valerius Volusus Maximus, fils du précédent, consul en 505 av. J.-C. ;
 Manius Valerius Volusus Maximus, fils du précédent, dictateur en 494 av. J.-C. ;
 Caius Valerius Potitus Volusus, consul en 410 av. J.-C., petit-fils du précédent, et tribun consulaire en 415, 407 et 404 av. J.-C.

Volusus est le nom du fondateur de la gens, qui est sabin, et ne doit pas avoir de signification en latin. Ces descendants, romains, l'ont pris pour cognomen.

Notes